Faial ist der Name folgender Orte:

 Faial – Insel im Archipel der Azoren, Portugal
 Faial (Madeira) – Gemeinde im Kreis Santana auf der Insel Madeira, Portugal
 Faial da Terra – Gemeinde im Kreis Povoação auf der Insel São Miguel, Azoren, Portugal